

Codici 
 HCC – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Hudson Columbia (Stati Uniti)

Altro 

Cracking idrogenante
HepatoCellular Carcinoma, carcinoma epatocellulare
Haute Conseil pour le climat, Alto Consiglio sul Clima